Mauterndorf ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Mauterndorf, Marktgemeinde in Salzburg
 Mauterndorf (Gemeinde Bad St. Leonhard) Ortschaft von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Mauterndorf (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mauterndorf (Gemeinde Schladming), Rotte in der Gemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark